Poul Sørensen kan syfta på bland andra:

 Poul Sørensen (1896–1969), dansk målare
 Poul Sørensen (1904–1969), dansk politiker
 Poul Sørensen (1906–1951), dansk cyklist
 Poul Sørensen (1906–1973), dansk poet
 Poul Sørensen (född 1960), dansk handbollsspelare